Budapest steht für folgende geographische Objekte:
 Budapest, Hauptstadt von Ungarn
 Budapest (Georgia), Ortschaft im Haralson County, Georgia, Vereinigte Staaten
 Budapest (Missouri), Ortschaft im Ripley County, Missouri, Vereinigte Staaten

Budapest ist der Familienname folgender Personen:
 Zsuzsanna Budapest, eigentlich Zsuzsanna Emese Mokcsay, ungarische Autorin, Journalistin, Dramatikerin und Songwriterin

Budapest steht für:
Schiffe:

 Budapest (Schiff), Ausflugsschiff
 SMS Budapest, Linienschiff der k.u.k. Kriegsmarine

Sonstiges:
 Budapest (Band), englische Rock-Band
 Budapest (Film), französischer Film von Xavier Gens (2018)
 Budapest (Lied), Lied von George Ezra (2013)

Siehe auch

 Buda (Begriffsklärung)
 Pest (Begriffsklärung)